Туєнкуанг:

 Туєнкуанг (провінція) — провінція у В'єтнамі
 Туєнкуанг (місто) — місто у В'єтнамі, столиця провінції Туєнкуанг